EGD steht für:
 Eingliederungsdarlehen, siehe Lastenausgleichsgesetz
 Einphasen-Glättungsdrossel
 Ethernet Global Data, Kommunikationsprotokoll zur Prozessautomation, entwickelt durch GE Fanuc Intelligent Platforms
 EDF Gaz de France Distribution, ehemaliges französisches Versorgungsunternehmen
 Emissionsgasdetektion, siehe Emissionsgasanalyse

Abkürzung